Melampus oder Melampous (altgriechisch Μελάμπους „Schwarzfuß“) bezeichnet:
 Melampus (Seher), Seher, Heil- und Sühnepriester in der griechischen Mythologie
 Melampus (Autor), Autor im 3. Jahrh. v. Chr.
 Melampus (Schiff), englische Fregatte Ende des 18. Jahrhunderts
 ein Roman von Ennio Flaiano
 Melampus (Hund), Hund in der mittelalterlichen Sage um die Burg Starkenburg

Melampus ist der Namensbestandteil folgender Tierarten:
 Melampus (Gattung), Gattung von Schnecken aus der Familie der Küstenschnecken
 Impala (Aepyceros melampus), Schwarzfersenantilope 
 Baspa melampus, ein Schmetterling aus der Familie der Bläulinge
 Kleiner Mohrenfalter (Erebia melampus), ein Schmetterling aus der Familie der Augenfalter
 Japanischer Marder (Martes melampus), Marderart